Machaeroidinae — підродина вимерлих хижих саблезубих плацентарних ссавців з Азії та Північної Америки. Традиційно класифікована як гієнодонти, тепер ця група класифікується як член родини Oxyaenidae.

Філогенетичні відносини підродини Machaeroidinae показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Підродини ссавців
Оксієнові